NASCAR Cup Series — это высший дивизион американской гоночной серии сток-каров NASCAR. Первоначальное название серии — Strictly Stock Series (1949) и Grand National Series (1950—1970). В период с 1971 по 2003 года серия называлась Winston Cup Series, а с 2003 по 2007 — NEXTEL Cup Series, с 2007 по 2017 — Sprint Cup, c 2017 по 2019 Monster Energy NASCAR Cup Series. c 2020 NASCAR Cup Series

История

Strictly Stock и Grand National 
Первый сезон Strictly Stock был проведен в 1949 году и состоял из 8 гонок на 7 овальных трассах. Первая гонка состоялась 19 июня 1949 года на Charlotte Speedway. Гонку выиграл Глен Дунневей, но позже он был дисквалифицирован и победителем был назван Джим Ропер.

Winston Cup

NEXTEL Cup и Sprint Cup

Чейз в Sprint Cup

Чемпионы

По сезонам

Командный чемпионат

Чемпионат производителей

Машина Sprint Cup

Эволюция машин Sprint Cup

1949—1980

1981—2007

«Car of Tomorrow»(2007-настоящее время) 

NASCAR Sprint Cup Series
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1949 года